Stephanocircus simsoni  — вид блох из семейства Stephanocircidae.
Австралия: Виктория и Тасмания. Паразитируют на млекопитающих следующих видов:  (Карликовые поссумы, Burramyidae); , ; ;  (Хищные сумчатые (семейство), Dasyuridae); ; ;  (Мышиные, Muridae). Вид был описан в 1905 году английским энтомологом лордом Уолтером Ротшильдом.

Примечания

Литература 
 Dunnet, G. M. & Mardon, D. K. (1974). A monograph of Australian fleas (Siphonaptera). // Australian Journal of Zoology Supplementary Series 30: 1-273.
 Lewis R. E. (1974). Notes on the Geographical Distribution and Host Preferences in the Order Siphonaptera. Part 4. Coptopsyllidae, Pygiopsyllidae, Stephanocircidae and Xiphiopsyllidae // J. Med. Entomol. 1974. Vol.11, N 4. P.403-413.

Ссылки 
 Stephanocircus simsoni — Encyclopedia of Life 
 Stephanocircus simsoni — Catalogueoflife.org 
 Stephanocircus simsoni — Discoverlife.org 
 Stephanocircus simsoni — Globalspecies.org 
 Stephanocircus simsoni) 
 Stephanocircus simsoni — Australian Faunal Directory 
  Stephanocircus  — Australian National Insect Collection Taxon Database 

Блохи
Животные, описанные в 1905 году
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Паразиты млекопитающих
Таксоны, описанные Лайонелом Ротшильдом